Arnaud Raffard de Brienne est un essayiste français né en  à Rouen.

Biographie

Travaux 
Il a publié La Désinformation autour de l’esclavage et La Désinformation autour de la colonisation, ouvrages dans lesquels il reprend le concept de désinformation, telle que l'a défini l'écrivain Vladimir Volkoff — par ailleurs ami de son père Daniel Raffard de Brienne —, au travers de la presse et de la science historique : 

Dans La Désinformation autour de l’esclavage, Arnaud Raffard de Brienne tente de démontrer que les ravages causés par l'esclavage pratiqué par les Arabes et les Africains eux-mêmes ont été quasiment occultés. Dans son second ouvrage, La Désinformation autour de la colonisation, il défend l'idée selon laquelle la colonisation aurait eu un aspect positif indéniable (sans néanmoins remettre en cause les méfaits coloniaux), et « qu'elle contribua à arracher aux ténèbres des peuples tenus en esclavage et soumis à des pratiques abominables. ».

Presse 
Arnaud Raffard de Brienne collabore régulièrement au quotidien Présent, à l'hebdomadaire Rivarol et à la revue Synthèse Nationale.

Œuvres 
 La Désinformation autour de l'esclavage, coll. « L'Étoile du berger », Atelier Fol'Fer, 2006 
 La Désinformation autour de la colonisation, coll. « L'Étoile du berger », Atelier Fol'Fer, 2007 
 La Désinformation autour de l'immigration, coll. « L'Étoile du berger », Atelier Fol'Fer, 2009

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en 1954
Naissance à Rouen
Essayiste français du XXIe siècle
Collaborateur de Rivarol
Naissance dans la Seine-Inférieure
Collaborateur de Présent